I'll Be There for You (album), een album uit 2001 van de Amerikaanse discoband KC & the Sunshine Band
 I'll Be There for You (Bon Jovi), een single uit 1989 van de Amerikaanse hardrockband Bon Jovi
 I'll Be There for You (The Moffatts), een single uit 1998 van de Canadese band The Moffatts
 I'll Be There for You (The Rembrandts), een single uit 1995 van de Amerikaanse band The Rembrandts
 I'll Be There for You (Solid HarmoniE), een single uit 1997 van de Engelse meidengroep Solid HarmoniE
 I'll Be There for You/You're All I Need to Get By, een single uit 1995 van de Amerikaanse rapper Method Man en Amerikaanse R&B-zangeres Mary J. Blige